A magyar nyelv és az ukrán nyelv 207 szavas Swadesh-listája.

Bemutatás 

Ez a Morris Swadesh amerikai nyelvész alkotta lista olyan alapszókincset tartalmaz, amelynek legrövidebb változatáról feltételezhető, hogy minden nyelvben megvan. A listának több változata létezik. Főbb változatok:
 a 100 szavas lista, amely a legrövidebb;
 a 207 szavas lista, amelyben nem minden szó található meg minden nyelvben (például kígyó és hó).

Ez a lista nem teszi lehetővé a nyelvek beszélőivel való kommunikálást, hanem csak a nyelvekkel való első érintkezést.

Részletekről lásd a Swadesh-lista szócikket.

Lista

Megjegyzések 

 A félkövér betűkkel szedett szavak a 100 szavas listában is megvannak.
 Az egyes cellákban azért van két vagy több szó, mert az eredeti angol listában szereplő egyes szavaknak két magyar, illetve ukrán szó felel meg.
 Az egyazon cellában egymás alatt megjelenő szavak a mellettük, a másik oszlopban ugyanúgy megjelenő szavaknak felelnek meg.
 A főneveknek és a mellékneveknek csak az alapalakja jelenik meg. Az ukrán nyelvben ez a hímnem egyes szám alanyeset.
 A névmásoknak a három nemnek megfelelő alapalakjai vannak megadva, sorrendben a hímnemű, a nőnemű és a semlegesnemű.
 Az igéknek a szótári alakja jelenik meg, ami a főnévi igenév, ennek csak a folyamatos igeszemléletű változata.

Jegyzetek

Források 
 ,  LINGEA, Francia–ukrán szótár (Hozzáférés: 2022. május 28.)
  СЛОВНИК.UA (ukrán értelmező szótár) (Hozzáférés: 2022. május 28.)

Kapcsolódó szócikkek 

 Swadesh-lista
 Ukrán ábécé
 Ukrán grammatika
 Ukrán nyelv
 Ukrán szókészlet

ukrán
Ukrán nyelv